GaGa (band), een Utrechtse groep
 Lady Gaga, een Amerikaanse zangeres
 Radio Ga Ga, een nummer van rockgroep Queen
 Gaga, een geslacht van varens in 2012 afgescheiden van het geslacht Cheilanthes
 Gaga (Larangan), plaats in Indonesië
 Gaga (Pakuhaji), plaats in Indonesië